Лесное хозяйство может означать:
 Лесное хозяйство — отрасль экономики
 Лесное хозяйство — отраслевой журнал